Kusha est une école du bouddhisme au Japon ;
 Le Kusha (Desmostachya bipinnata) est une plante sacrificielle de l'hindouisme.